Ogunmola ist der Familienname folgender Personen:

 Kola Ogunmola (1925–1973), nigerianischer Dramatiker
 Tobi Ogunmola  (* 1992), nigerianischer Sprinter